Lambda-Funktion bezeichnet:
 das atomare Element des Lambda-Kalküls, einer Programmiersprache, die nur drei Konstrukte kennt: Abstraktion (Definition einer Lambda-Funktion), Applikation (Anwendung einer Lambda-Funktion) und Variable
 als Synonym gelegentlich die anonyme Funktion

Mathematische Funktionen:
 Dirichletsche Lambda-Funktion
 Elliptische Lambda-Funktion
 Liouville-Funktion
 Carmichael-Funktionen
 Mangoldt-Funktion

Siehe auch:
 Lambda (Begriffsklärung)